

Biologia
 Palmaria – genere di alghe rosse

Geografia
 Palmaria – isola del mar Ligure
 Palmaria – antico nome di Palmarola, una delle isole Ponziane nel mar Tirreno

Altro
 Palmaria – semovente d'artiglieria prodotto dall'OTO Melara